Owczarki ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Owczarki (Kętrzyn), Dorf in der Gmina Kętrzyn im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Schäferei, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Owczarki (Tczew), Weiler in der Gmina Tczew in der Woiwodschaft Pommern
 Owczarki (Zwierzyn), Weiler in der Gmina Zwierzyn in der Woiwodschaft Lebus